San Michele in Bosco, frazione di Marcaria in provincia di Mantova
Monastero di San Michele in Bosco, ex convento di Bologna attualmente sede dell'Istituto Ortopedico Rizzoli